Борислав Боянов може да се отнася за:
 Борислав Боянов (1944-2009) – български учен (математик, академик на БАН)
 Борислав Боянов – почетен консул на Малта (в София)